Jüdischer Friedhof (Prag) steht für:
 Alter Jüdischer Friedhof (Prag)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Prag)